

Geografia

Austria 
 Pölling – frazione di Sankt Andrä, città nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)

Germania 
 Pölling – ex comune ora frazione di Neumarkt in der Oberpfalz, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)

Pagine correlate 
 Polling – pagina di disambiguazione